Vedegambre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Aconitum napellus; 
 El nombre común de la planta Aconitum vulparia; o
El nombre común de la planta '''''Veratrum album.